Angi Vera, 1977-ben megjelent regény Vészi Endre írásában.
Angi Vera, 1979-ben bemutatott filmdráma Gábor Pál rendezésében, Vészi Endre írása után, Pap Vera címszereplésével.
Angi Vera, az Angi Vera regény és film címszereplője.